Фамилија Фуентес има више значења:

 Фамилија Фуентес, Нуево Мексикали (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Фуентес, Ехидо Кампече (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику